Colfax (geslacht), een geslacht van loopkevers
 Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Colfax (Californië)
 Colfax (Illinois)
 Colfax (Indiana)
 Colfax (Iowa)
 Colfax (Louisiana)
 Colfax (New Mexico)
 Colfax (North Dakota)
 Colfax (Washington)
 Colfax (Wisconsin)
 Colfax (album), een muziekalbum van de Amerikaanse band The Delines